XLAM, X-LAM, X-Lam oder Xlam steht für:
 cross-laminated timber (deutsch „kreuzweise verleimtes Holz“), siehe Brettsperrholz/Kreuzlagenholz

.xlam steht für:
 Microsoft Excel Add-In Macro-Enabled, Dateiendung von Microsoft Excel-Macro-Addins

Abkürzung